Raban Adelmann ist der Name folgender Personen:

 Raban Adelmann (Politiker) (Raban Otto Michael Adelmann von Adelmannsfelden; 1912–1992), deutscher Politiker (CDU) und Diplomat
 Raban Adelmann von Adelmannsfelden (1877–1935), deutscher Ministerialbeamter und Diplomat